Иванова, Надежда:
 Иванова, Надежда Ивановна (1920 — ?) — свинарка, Герой Социалистического Труда.
 Иванова, Надежда Сергеевна (род. 1990) — российская гимнастка.
 Иванова, Надежда Юрьевна (род. 1953) — государственный деятель, финансист.